

Patronyme 

 Abigail Cowen (1998-), actrice et mannequin américaine
 Brian Cowen (1960-), homme d'État irlandais, membre du Fianna Fáil
 Chloe Cowen (1973-), judokate britannique
 Elise Cowen (1933-1962),  poétesse américaine appartenant au mouvement de la Beat Generation
 Frederic Hymen Cowen (1852-1935}, pianiste, chef d'orchestre et compositeur britannique
 Jared Cowen (1991-) joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Lenore Cowen, mathématicienne et informaticienne américaine
 Tyler Cowen (1962-), économiste, professeur d'université et écrivain américain
 Zelman Cowen (1919-2011), le dix-neuvième gouverneur général d'Australie

Toponyme 

 Cowen, ville américaine située dans le comté de Webster en Virginie-Occidentale.

Patronyme irlandais
Patronyme juif